Seufferheld ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Seufferheld (1866–1940), deutscher Zeichner, Maler und Radierer
 Johann Georg Seufferheld (1813–1874), deutscher Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Marquard Georg Seufferheld (1781–1848), deutscher Kaufmann, Stifter und Politiker
 Georg Friedrich Bernhard Belli-Seufferheld (1811–1882), deutscher Kaufmann und Politiker